Онифери () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Нуоро.

Население составляет 959 человек (2008 г.), плотность населения составляет 27 чел./км². Занимает площадь 36 км². Почтовый индекс — 8020. Телефонный код — 0784.

Покровителем коммуны почитается святой мученик Гавиний, празднование 25 октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comuneoniferi.nu.it

Ссылки 
 http://www.comuneoniferi.nu.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/